Colaj se poate referi la:
 colaj, procedeu artistic care constă în compunerea unui tablou prin lipirea laolaltă a unor elemente eterogene; (prin extindere) tablou realizat prin acest procedeu.
 colaj (citat muzical), preluare întocmai a unei idei muzicale preexistente (din alte sfere de creație sau de la alți autori); citarea muzicală și rezultatul ei. 
 colaj, operație de încorporare în anumite mase alimentare a unor substanțe.
 spectacol-colaj, spectacol alcătuit din multe bucăți legate tematic sau prin autor; spectacol de teatru alcătuit din diferite fragmente.
 colaj, (franțuzism) legătură permanentă nematrimonială; concubinaj.